Пламли () — английская фамилия. Известные носители:

 Пламли, Майлс (род. 1988) — американский баскетболист, игрок команды НБА «Финикс Санз», брат Мэйсона Пламли.
 Пламли, Мэйсон (род. 1990) — американский баскетболист, игрок команды НБА «Бруклин Нетс», брат Майлса Пламли.
 Пламли, Эрл (род. 1982) — мастер-сержант армии США, герой войны в Афганистане.